Il gruppo della cobaltomenite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della cobaltomenite 
 Ahlfeldite
 Cobaltomenite

Note 

Cobaltomenite